Le Mont steht für:

 Le Mont, Gemeinde im Département Vosges, Frankreich
 Le Mont, Ort in der Gemeinde Montferrand-le-Château, Département Doubs, Frankreich
 Le Mont, Ortsteil von Dramelay, Département Jura, Frankreich
 Le Mont, Ortsteil von Serraval, Département Haute-Savoie, Frankreich
 Le Mont-sur-Lausanne, Gemeinde in der Schweiz
 Le Mont-Saint-Michel, Gemeinde in Frankreich
 Le Mont (Schanze), Schanze in Chamonix, Frankreich